Heinrich von Glogau ist der Name folgender Personen:

 Heinrich III. (Glogau)
 Heinrich IV. (Glogau)
 Heinrich V. (Glogau-Sagan)
 Heinrich VI. (Glogau-Sagan)
 Heinrich VII. (Glogau-Sagan)
 Heinrich VIII. (Glogau)
 Heinrich IX. (Glogau)
 Heinrich X. (Glogau)
 Heinrich XI. (Glogau)